Filòstrat de Colonos, orador grec.
 Filòstrat de l'Epir, polític epirota.
 Filòstrat (orador), orador grec
 Filòstrat d'Atenes, escriptor grec
 Filòstrat de Lemnos, orador gec
 Filòstrat l'Egipci, filòsof grecoromà 
 Filòstrat (historiador), historiador grec